Sosnowica peut désigner :

Toponymie
en Pologne
de la voïvodie de Lublin
 Sosnowica, gmina rurale
 Sosnowica, village et siège de cette gmina

de la voïvodie de Mazovie
 Sosnowica, village